Fort Charles – fort w Gambii
 Fort Charels – fort w Irlandii
 Fort Charles – fort na Nevis
 Fort Charles – fort na Saint Kitts